Maksim Mamine (1988) : joueur de hockey sur glace russe.
 Maksim Mamine (1995) : joueur de hockey sur glace russe.